Neil Bartlett puede referirse a:

 Neil Vivian Bartlett (1958), dramaturgo británico;
 Neil Bartlett (1932 - 2008), químico británico.